Gálfi János  (kocsárdi), (?–1593): nagybirtokos erdélyi nemes, tanácsúr, Báthory Zsigmond fejedelem nevelője és udvarmestere, Báthori Kristóf familiárisa
Gálfi János, (1934–1997) bűvész, konferanszié, előadóművész, igazgató